Лариса Ивановна Яшина (28 февраля 1941, Пенза — 7 ноября 2020, там же) — советская и российская поэтесса. Член Союза писателей России (1992) и Союза журналистов СССР — России (1980), лауреат литературных премий.

Биография 
Лариса Яшина родилась 28 февраля 1941 года в Пензе в семье служащих. Рано потеряла отца. Ей было 2 года, когда он погиб на фронте в 1943 году. Это событие оказало серьёзное влияние на её творчество: тематика Великой Отечественной войны занимает значительное место в её произведениях.

Стихи начала писать в школьные годы, учась в третьем классе. Первые стихи были на самые разнообразные темы, в том числе политические (борьба за мир и пр.). В марте 1953 года в районной газете «За высокий урожай!» Путятинского района Рязанской области было опубликовано её первое стихотворение (12-летняя Яшина в это время училась в пятом классе).

Учась в старших классах средней школы, Лариса Яшина с 1956 года становится внештатным корреспондентом газеты «Молодой ленинец» (г. Пенза) и участвует в деятельности одного из молодёжных литературных объединений при Пензенской областной организации Союза писателей СССР. Печаталась в пензенских областных газетах, альманахе «Земля родная», участвовала в Пензенском областном поэтическом семинаре.

В 1958 году Лариса Яшина окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 имени В. Г. Белинского (г. Пенза), в 1963 году — Пензенский политехнический институт, затем — аспирантуру при кафедре «Материаловедение» этого института. Около 20 лет (до сентября 1984 года) она преподавала материаловедение в Пензенском политехническом институте.

Работая в политехническом институте, Яшина руководила студенческой литературной группой «Варяги», была редактором вузовской газеты «За инженерные кадры». Её деятельность была отмечена рядом наград по линии комсомола, в том числе Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

С 1986 по 1999 г. Лариса Ивановна работала в Пензенской областной филармонии в качестве мастера художественного слова. Она участвовала в создании целого ряда концертных программ в Пензе и районах Пензенской области, продолжала писать стихи, работала с начинающими поэтами, сотрудничала с ветеранскими организациями, вела различные конкурсы (частушек, народной песни и др.). В этот же период времени она написала ряд песен для спектаклей Пензенского областного драматического театра и Пензенского кукольного театра «Орлёнок»). Печаталась в центральных и пензенских газетах, журналах, альманахах, коллективных поэтических сборниках.

После выхода на пенсию работала в Объединении литературных музеев Пензенской области и Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Стихи Ларисы Яшиной опубликованы в целом ряде коллективных поэтических сборников, выпущенных в Москве, Саратове и Пензе. В Пензе также издано более 10 авторских сборников поэтессы.

Жанр большинства произведений Ларисы Яшиной — лирика. Заметное место в её творчестве занимают любовные мотивы, проблемы человеческих отношений, военная тематика. В стихотворных приёмах нередко встречаются народно-песенные мотивы.

Оценки творчества 
В рецензии на сборник «Начало», опубликованной в газете «Литературная Россия» (№ 37, 1974 г.), отмечалось:
«Стихи Л. Яшиной … завидно отличаются от большинства подборок … и мастерством, и высоким эмоциональным настроем. Свойственное таланту Яшиной сильное художественное воображение позволило ей в антологию произведений о Зое Космодемьянской вписать свою страницу: её „Зоя“ — это стихотворение, в котором жизненный факт и поэтический вымысел дали сплав для глубокого философского обобщения». 

В современной «Литературной газете», в рубриках «Губернские страницы» и «Литературный курьер» также имеют место упоминания о творчестве Ларисы Яшиной и её новых произведениях. Сама поэтесса оценивается газетой как «известный литератор». Негативно оценивает творчество Ларисы Яшиной в журнале «Новый мир» поэт Дмитрий Кузьмин:

Литературных премий в России довольно много, но о большинстве из них мы, к счастью, никогда не слышали. Однако «Литературной газете», например, не зазорно сообщать о том, что некая поэтесса Яшина удостоена Лермонтовской премии за стихи, например, такие: «Как же всеядно зло, / Но твердо усвоила я: / Перекрещу чело — / Обидчикам Бог судья».

Высокие оценки творчества Ларисы Яшиной многократно встречаются в пензенском
литературном журнале «Сура», в отзывах пензенских писателей и поэтов, а также в региональных средствах массовой информации.

Творчество Ларисы Яшиной достаточно высоко оценивается и властями Пензенской области. В 2011 году поэтесса первой из пензенских литераторов была удостоена высшей региональной награды — почётного знака губернатора «Во славу земли Пензенской».

27 февраля 2013 года после долгого перерыва Л. И. Яшина появилась на публике и выступила на презентации журнала «Сура» (№ 1, 2013), в котором представлены её новые творческие планы.

Факты 

Фрагмент стихотворения Ларисы Яшиной, посвящённого пензенцам — участникам Великой Отечественной войны увековечен на двух воинских мемориалах в России — в Пензе и Москве (Зеленограде)

 Колонны шли за горизонт,
 Где ты, земляк наш, только не был…
 Отсюда начинался фронт,
 Отсюда виделась Победа.

Пенза 
В Пензе указанный фрагмент стихотворения Ларисы Яшиной выбит на памятном знаке, установленном рядом с памятником «Проводы» работы скульптора Владимира Курдова. Этот памятник располагается на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился призывной пункт. С этого призывного пункта ушли на фронт свыше шести тысяч пензенцев.

Памятный знак со стихами Яшиной представляет собой крупный природный камень, в который вмонтирована раскрытая книга, выполненная из чёрного мрамора. На страницах мраморной книги выбит приведённый текст четверостишия. Стихи Яшиной и форма их увековечения получили высокую оценку со стороны пензенцев — участников Великой Отечественной войны.

Москва (Зеленоград) 
В Зеленограде, аналогичный фрагмент стихотворения Ларисы Яшиной выбит на гранитной стеле, которая привезена из Пензы и установлена возле памятного знака «Рубеж-41» — рядом с Ленинградским шоссе, в начале Панфиловского проспекта в месте ожесточённых сражений Московской битвы.

Инициатива установки в Зеленограде стелы со стихами Яшиной была выдвинута пензенскими участниками Великой Отечественной войны. Главным образом — ветеранами 354-й стрелковой дивизии, формировавшейся в Пензе и героически сражавшейся с противником в боях за деревню Матушкино в 1941 году на территории современного Зеленограда). Данная идея была поддержана пензенскими и зеленоградскими властями. Сама стела со стихами была установлена в 1991 году в дни празднования 50-летия победы в Московской битве.

Звания и награды 
 Член Союза журналистов СССР — России (1980).
 Член Союза писателей России (1992).
 Дважды Лауреат Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова (2005, 2007).
 Лауреат Международной литературной премии имени К. М. Симонова с вручением Золотой медали (за цикл стихов в Антологии современной поэзии «Созвучье слов живых» т. 5, М, 2010 г.) (2011).
 Лауреат премии «Мастер» литературного конкурса «Гранатовый браслет» (2009).
 Лауреат премии Пензенского комсомола (1981).
 Лауреат премии Министерства культуры Пензенской области
 Награждена высшей региональной государственной наградой Пензенской области — Почётным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу Земли пензенской» (2011).
 Награждена высшей муниципальной наградой г. Пензы — Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2016).
 Награждена общественной наградой — орденом «Во имя жизни на Земле» (2009).

Библиография 
Публикации в периодических изданиях:
 Альманах «Поэзия». № 46. М.: «Молодая Гвардия». 1986. 70 000 экз.
 Газета «Литературная Россия». № 37. 1974.
 Газета «Советская Россия». 23.02.1979.
 Газета «Комсомольская правда». 1.03.1980, 17.08.1980.
 Журнал «Крестьянка». № 3. 1974, № 5. 1982. 6 700 000 экз.
 Альманах «Земля родная». № 4. — Пенза, 1963. 3000 экз.
 10 лет нашей дружбы. — Бекешчаба — Пенза, 1980.
 Журнал «Сура». № 3. 1994, № 3, 1996, № 2, 3. 1999, № 4. 2008, № 1, № 4, 2009, № 1. 2011.
 Газета «За высокий урожай!». № 22 (1713). 11.03.1953. — Рязанская область, Путятинский район.

Публикации в коллективных поэтических сборниках:
 Начало. Сборник. Стихи. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1974. 10 000 экз.
 Голос поля. Сборник. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1985. 15 000 экз.
 Край мой, единственный в мире. Стихотворения. / Сост. и авт. предисл. О. М. Савин. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1986. — 10 000 экз.
 День волжской поэзии, 1983: Ульяновск, Пенза, Саратов. Сборник. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1983. — 10 000 экз.
 Защити все живое. Литературно-художественный сборник. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1991. — 5000 экз.
 Красота спасет мир. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1992.
 Милая роща. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1993.
 Венок Лермонтову. Стихи. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1984. — 10 000 экз.
 И остаётся жить строка… Сборник произведений пензенских писателей, посвящённый 50-летию областной организации Союза писателей (1958—2008 годы). — Пенза, 2008. 552 с. 1000 экз. ISBN 978-5-94321-135-5
 Созвучие слов живых. Антология современной поэзии. — М.: «Московский Парнас», 2010. Том 5. Стр. 229—270. Лариса Яшина. «Я к судьбе относилась доверчиво…». ISBN 978-5-7330-0662-1

Авторские сборники стихотворений:
 Свет от света: Поэма / Лариса Яшина; [Худож. Мария Королькова]. — Пенза: М-во культуры Пенз. обл., 1999. 58 с.: На тит. л.: К 250-летию со дня рождения А. Н. Радищева. — 2000 экз.; 2-е изд. — Пенза: РИО ПГПУ, 2001 . — 62 с. — 1000 экз.
 Перед простором чистого листа / Лариса Яшина. — М.: РБП, 1995. — 8 с. — (Рекламная библиотечка поэзии) (50 лет Великой Победы). 1000 экз. — ISBN 5-7612-0065-1.
 Пока не занавесят зеркала: [Стихотворения] / Лариса Яшина. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1992. 72 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7633-0549-3.
 Время любви: Стихи / Лариса Яшина; [Худож. В. Ф. Найденко]. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1987. 62 с. 6000 экз.
 Откровение: Стихи / Лариса Яшина; [Худож. П. А. Маскаев]. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1983. 55 с. 10 000 экз.
 Напоминает осени пора…: [Стихи и песни] / Л. И. Яшина, 1998. 425 с.; 2-е изд. — Пенза: 2006. 421 с. 1500 экз.
 Равновесие: Избранное: [Стихотворения, поэма] / Л. И. Яшина. — Пенза, 2004. 328 с. — 1000 экз.
 Посвящения и живущим, и ушедшим: [стихи-штрихи] / Л. И. Яшина. — Пенза, 2005. 343 с. 500 экз.
 Разноцветье / Л. И. Яшина. — Пенза, 2007. 500 экз.
 Муррси / Л. И. Яшина. — Пенза, 2007. — 1000 экз. ISBN 5-90-365301-4
 Молю прощенья у любви. Л. И. Яшина. Пенза: «Областной издательский центр», 2008. 1000 экз. ISBN 978-5-903653 — 01-1
 «Зверские» рассказы / Лариса Яшина. Рассказы о тех, кто всегда рядом с нами, наших домашних любимцах и тех, кто доверяет нам. — Пенза: 2008. 76 c. ISBN 978-5-903653-01-1
 Если б знал Куприн…: поэтические этюды / Л. Яшина. — Пенза, 2010. 48 с. ISBN 978-5-93966-046-4

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Пенза литературная»
 На сайте информационного агентства «PenzaNews»
 Лирика Ларисы Яшиной

Выпускники Пензенского университета
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза журналистов России
Русские поэты
Деятели культуры Пензенской области
Награждённые Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
Лауреаты литературной премии имени Михаила Лермонтова